Die Prinzessin auf der Erbse steht für:

 Die Prinzessin auf der Erbse (1837), Märchen von Hans Christian Andersen
 Die Prinzessin auf der Erbse (1918), österreichischer Kurzfilm von Emil Leyde
 Die Prinzessin auf der Erbse (1953), deutscher Märchenfilm von Alf Zengerling
 Die Prinzessin auf der Erbse (1960), deutscher Zeichentrick von Katja Georgi
 Die Prinzessin auf der Erbse (1977), russische Märchenverfilmung von Boris Ryzarew
 Die Prinzessin auf der Erbse (2002), US-amerikanisch-ungarischer Zeichentrick von Mark Swan
 Die Prinzessin auf der Erbse (2010), deutscher Märchenfilm von Bodo Fürneisen